Pseudhalenchus är ett släkte av rundmaskar. Pseudhalenchus ingår i familjen Tylenchidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Pseudhalenchus